In der Landeshauptstadt München existieren mehrere Bahnbetriebswerke:
 Bahnbetriebswerk München Hbf
 Bahnbetriebswerk München Ost
 Bahnbetriebswerk München-Pasing
 Bahnbetriebswerk München-Steinhausen
 Bahnbetriebswerk München Nord
 Bahnbetriebswerk München-Thalkirchen
 Bahnbetriebswerk München-Ludwigsfeld